Coopers Plains kan syfta på följande platser:

Australien 

 Coopers Plains (del av en befolkad plats), Queensland, Brisbane,

USA 

 Coopers Plains (ort), New York, Steuben County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar